Classe Marconi (sommergibile)
 Classe Marconi (sottomarino)